Jméno Žabinec má více významů:
 Okřehek menší – vodní rostlina
 Ptačinec žabinec – rostlina
 Žabinec (přítok Lužnice)
 Žabinec (přítok Sázavy)
 
 Žabinec (rybník, Havlíčkův Brod)
 Žabinec (rybník, Sedlec)